Níger puede referirse a:

 Níger, un país de África.
 Níger, un estado de Nigeria, también en África.
 Níger, un río de África.
 Pescenio Níger, pretendiente al trono imperial de la Antigua Roma.